Сагадеев — тюркская фамилия арабского происхождения.

 Сагадеев, Антон Олегович (род. 1993) — казахстанский хоккеист, нападающий.
 Сагадеев, Артур Владимирович (1931—1997) — известный востоковед, педагог, специалист по истории арабской философии.
 Сагадеев, Жан Артурович (1967—2009) — российский рок-музыкант.

См. также 
 Сагдиев 
 Сагдеев